Га́йсин (Га́йсина) — фамилия, восходит к древнееврейско-арабскому мужскому имени Гайса, а также топоним:

Носители фамилии

Гайсин 
 Гайсин, Айрат Рашитович (род. 1962) — башкирский композитор. Председатель правления Союза композиторов РБ (2009—2013).
 Гайсин, Ахметсафа Гайсинович (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Гайсин, Бахти Миниярович (1960—1991) — советский аккордеонист, композитор.
 Гайсин, Брайон (1916—1986) — художник-сюрреалист, писатель и визуальный артист английского происхождения.
 Гайсин, Малик Фавзавиевич (род. 1959) — российский бизнесмен, депутат Госдумы РФ второго созыва.
 Гайсин, Рамиль Рифатович (род. 1991) — российский регбист.
 Гайсин, Салават Мухтарович (1940—2023) — российский хозяйственный деятель, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» в 1992—2011 гг.
 Гайсин, Хасан Назирович (1908—1991) — Герой Советского Союза.

Гайсина 
 Гайсина, Айгель (род. 1986) — русская и татарская поэтесса, музыкант, участница дуэта «АИГЕЛ».
 Гайсина, Марфуга Нуриевна (1911—1984) — советский врач-психиатр.

Топоним 
 Гайсин — город в Винницкой области Украины, административный центр Гайсинского района.

См. также 
 Гайсинский
 Герсон, Сэмюэль